Кливия — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства амариллисовых. 
 (935) Кливия — астероид главного астероидного пояса.